Algérien peut désigner :
 algérien, selon le contexte, synonyme d'arabe algérien ;
 algérien, adjectif qui qualifie ce qui se rapporte à l'Algérie ;
 Algérien, habitant de l'Algérie.